Veyne peut faire référence à :
  (1653-1726), militaire huguenot ;
 Paul Veyne (1930-2022), historien français ;
 , village italien.

Voir aussi 

 Veynes
 
 
 

Homonymie de patronyme